Тофт Хансен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тофт Хансен, Рене (род. 1984) — датский гандболист.
 Тофт Хансен, Ульрика (род. 1987) — шведская гандболистка.
 Тофт Хансен, Хенрик (род. 1986) — датский гандболист.